Een verkeersweg:
 N40 (België)
 N40a (België)
 N40 (Frankrijk)
 N40a (Frankrijk)
 N40bis (Frankrijk)
 N40c (Frankrijk)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing